Stöd kan syfta på:

Stöd (finans) – en nivå där prisnedgången på ett värdepapper stannar upp
Försörjningsstöd – en del av det ekonomiska biståndet i Sverige 
Laga stöd – en juridisk term som åsyftar de rättsregler som är gällande inom ett rättssystem
Stöd (matematik) – område där en funktion är skild från noll

Se även
Stød